La saison 2015-2016 de l'Athletic Club est la  du club. En , le club soulève la Supercoupe d'Espagne aux dépens du FC Barcelone.

Saison 

L'Athletic commence sa saison par le match aller de la Supercoupe d'Espagne contre le FC Barcelone. Elle s'impose largement grâce notamment à un triplé de Aritz Aduriz (4-0). Le , au Camp Nou, Bilbao remporte le trophée après un match nul (1-1). Son buteur Aduriz entre dans l'histoire de la Supercopa en étant le meilleur buteur sur une édition avec quatre réalisations.

Le , en match aller de barrage de Ligue Europa, Bilbao subit sa première défaite de la saison contre le MŠK Žilina après avoir pourtant mené 2-0 à la mi-temps (3-2). Le , les espagnols s'imposent 1-0 à domicile et se qualifient pour les phases de groupes.

Le , l'Athletic Bilbao s'incline à domicile, lors de la première journée de championnat, face aux Blaugranas (0-1). Durant la troisième journée, après deux défaites de suite, Bilbao remporte son premier match de Liga contre Getafe avec un but de la nouvelle recrue Raúl García (3-1).

Effectif 

|-
!colspan=8 style="background: #334a87" align=center| 
|-

|-
!colspan=8 style="background: #334a87" align=center| 
|-

|-
!colspan=8 style="background: #334a87" align=center| 
|-

Joueurs prêtés pour la saison 2015-2016 

Le tableau suivant liste les joueurs en prêts pour la saison 2015-2016.

Compétitions

Supercoupe d'Espagne

Championnat

Ligue Europa

Troisième tour de qualification

Barrages

Phase de groupes

Statistiques

Statistiques individuelles

Statistiques des buteurs

Statistiques des passeurs 

Au

Notes et références 

Saison de l'Athletic Club
Athletic